Корзухин — фамилия, также имеющая женский вариант «Корзухина». Известные носители:

 Корзухин, Алексей Иванович (1835—1894) — русский художник-живописец.
 Корзухин, Фёдор Алексеевич (1875—1941/1942) — советский архитектор, сын Алексея Ивановича.

 Корзухина, Гали Фёдоровна (1906—1974) — советский археолог, дочь Фёдора Алексеевича.